East Albany ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Albany (Georgia), im Dougherty County
 East Albany (Vermont), im Orleans County